Die Guangzhou International Women’s Open 2017 waren ein Damentennisturnier der Kategorie International im Rahmen der WTA Tour 2017. Das Hartplatzturnier in Guangzhou fand vom 18. bis zum 23. September 2017, parallel zu den Toray Pan Pacific Open in Tokio und den Korea Open in Seoul statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das Guangzhou International Women’s Open 2017 fand vom 16. bis 17. September 2017 statt. Ausgespielt wurden sechs Plätze für das Hauptfeld im Einzel.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 
 
 

WTA Tour 2017
Tennisturnier in Guangzhou